As je lahko:

 najvišja karta v barvi kart
 zelo uspešen posameznik na različnih področjih:
 letalski as
 štuka as
 tankovski as
 podmorniški as (as globin)
 as, vrhunski športnik
 as pri tenisu

Kratica 
 simbol za kemijski element arzen
 as, ime tona (za polton znižani ton A)
 AS - Aktivna Slovenija

Drugi pomeni 

 Ås - občina Norveške
 As - rimski kovanec, vreden , po letu 141  pr. n. št. pa  denarija.

Zunanje povezave